Белоцерковка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Белоцерковка — название села Аккайын Буландынского района Акмолинской области до 27.04.2007.
 Белоцерковка — прежнее название села Козыкеткен Успенского района Павлодарской области.

Россия 
 Белоцерковка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Белоцерковка — село в Белогорском районе Амурской области.

Украина 
 Белоцерковка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Белоцерковка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Белоцерковка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Белоцерковка — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Белоцерковка — до 1969 года название села Хмелевое в Бердичевский район Житомирской области.
 Белоцерковка — до 1918 года название села Травне́вое в Сватовском районе Луганской области.
 Белоцерковка — до 1936 года название села Трудовое в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Белая Церковь